Megaclite (mythologie), een geliefde van Zeus
Megaclite (maan), een maan van Jupiter